Solna centrum kan avse:

 Solna Centrum (köpcentrum) – ett köpcentrum beläget i stadsdelen Skytteholm
 Solna centrum (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i stadsdelen Skytteholm i Solna kommun  
 Solna City – ett omfattande ombyggnadsprojekt av de centrala delarna av Solna kommun